Орськ — місто обласного підпорядкування в Росії, міський округ в Оренбурзькій області.
 Орськ — село у Мошковському районі Новосибірської області.
  — міжнародний аеропорт міста Орська, Оренбурзька область.
  — залізнична станція Південно-Уральської залізниці.
 Орськ — великий десантний корабель проекту 1171 Чорноморського флоту ВМФ Росії.